Подсунка (Heliotropium) е род двусемеделни растения от семейство Грапаволистни (Boraginaceae).

Видове 
Родът включва около 250 – 300 вида тревисти растения, някои от които се използват като градински цветя.

Списъкът по-долу е непълен:

Източници 

 
Лечебни растения
Отровни и силно действащи лечебни растения